Мизес — еврейская фамилия. Известные представители:

 Мизес, Жак (1865—1954) — английский, ранее немецкий, шахматист.
 Мизес, Людвиг фон (1881—1973) — австрийский и американский экономист еврейского происхождения.
 Мизес, Матес (Маттиас, Матисёху; 1885—1945) — еврейский лингвист, журналист и литератор (идиш, иврит, польский, немецкий).
 Мизес, Рихард фон (1883—1953) — австрийский и американский математик и механик, брат Л. фон Мизеса.
 Мизес, Самуэль (1841—1884) — немецкий шахматист, дядя Ж. Мизеса.

В США также существует Институт Людвига фон Мизеса.